29 Palms steht für:
 29 Palms (Film), Film (2002) von Leonardo Ricagni
 29 Palms (Lied), Song (1993) von Robert Plant

Siehe auch:
 Twentynine Palms
 Twentynine Palms (Film)